De 25e editie van de Tilburg Ten miles vond plaats op zondag 2 september 2012. Het evenement werd gesponsord door het Brabants Dagblad.

De winnaar was de Keniaan Pius Maiyo met een finishtijd van 45.38. Hij kwam net iets eerder over de streep dan zijn landgenoot John Mwangangi, die dezelfde tijd liet noteren. De eerste Nederlander was Michel Butter, die als vijftiende finishte.

De vrouwen liepen een wedstrijd over 10 km. Gladys Cherono won de wedstrijd in 30.57. Eerste Nederlandse was Miranda Boonstra (12e overall).

Uitslagen

Mannen 10 mijl

Vrouwen 10 km 

2012
Atletiek in 2012